Fronta (z lat. frons, frontis – čelo) může označovat:
 válečná fronta – linie dotyku nepřátelských armád
 atmosférická fronta – v meteorologii rozhraní mezi různými masami vzduchu
 fronta (zástup) – zástup lidí čekajících na něco
 fronta (datová struktura) – v programování abstraktní datovou strukturu typu FIFO
 uliční fronta – linie vymezená řadou domů

kultura
 Mladá fronta – komunistické noviny a stejnojmenné vydavatelství
 Mladá fronta DNES – noviny vydávané firmou MaFra

politika
 Levá fronta

jiné rozcestníky
 Lidová fronta, Národní fronta
 západní fronta, východní fronta

Externí odkazy